Ясновка — топоним:

Реки
 Ясновка (приток Чепцы) — река в Кировской области и Удмуртии;
 Ясновка (приток Пизи) — река в Пермском крае;
 Ясновка (приток Корицы) — река в Сахалинской области.

Населённые пункты
 Ясновка — деревня в Минской области Белоруссии;
 Ясновка — село в Северо-Казахстанской области Казахстана.